INEC es la siglas de varios organismos estatales:
 el Instituto de Escritura Científica (InEC), con sede en Argentina.
 el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica;
 el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Ecuador;
 el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de Panamá;
 el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) de Nicaragua, denominado Instituto Nacional de Estadística y Censos hasta 2007.
 el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) de México, denominado Instituto Nacional de Ecología hasta 2012.